Джакар — многозначный термин. 

 Джакар — небольшой город в северной части восточного Бутана.
 Джакар — крепость-монастырь (дзонг) в дзонгхаге Бумтанг, центральный Бутан.
 Джакар — джа, буква деванагари, звонкая постальвеолярная аффриката [ʤ]. Акшара-санкхья — 8 (восемь).

См. также 
 Джакар-лакханг